Aleksandar Popović est un patronyme peut désigner :
 Aleksandar Popović, un écrivain serbe ;
 Aleksandar Popović, un linguiste serbe, membre de l'Académie serbe des sciences et des arts ;
 Aleksandar Popović (né en 1971), un homme politique serbe, ministre de l'Énergie et des Mines dans le second gouvernement de Vojislav Koštunica.